Rządz – jezioro na terenie Grudziądza
 Rządz – dzielnica Grudziądza